Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 15:

 15 Dywizjon Artylerii Ciężkiej 1920

 15 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 1937-1939
 15 Dywizjon Artylerii Ciężkiej 1939
 15 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 1945-1949 → 91 pappanc
 15 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 1950-1955 → 130 paplot
 15 Dywizjon Artylerii Rakietowej 1951-1957